New Philadelphia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Philadelphia (Ohio)
New Philadelphia (Pennsylvania)